Pankratov je priimek več oseb:
 Denis Pankratov, ruski plavalec
 Josif Nikolajevič Pankratov, sovjetski general
 Nikolaj Vladimirovič Pankratov, ruski biatlonec

Ruski priimki